Fundi steht für:
 Fundi, umgangssprachlich Vertreter einer fundamentalistischen politischen Ideologie, ursprünglich im Unterschied zu Realo innerhalb der Partei Die Grünen
 umgangssprachlich für Vertreter eines religiösen, besonders christlichen Fundamentalismus
 in der Swahili-Sprache weitgefasstes Wort in Ostafrika für einen Handeltreibenden, früher ein Agent der Sklavenhändler. Ebenso Ritualführer und Heiler bei einer Pepo-Heilungszeremonie
 Fundi, antiker Name der Stadt Fondi im Latium